Billy Thomas (basketballer), basketballer geboren in 1975
 Billy Thomas (personage), personage uit de televisieserie Ally McBeal